Амо́сов () — російське прізвище, утворене від канонічного імені Амос.

Відомі носії

Чоловіки 
 Амосов Микола Михайлович (1913—2002) — український лікар, учений в галузі медицини, біокібернетики.
 Амосов Іван Опанасович (1800—1878) — російський корабельний інженер.
 Амосов Олег Юрійович (1954—2022) — доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України.
 Амосов Олексій Мефодійович (1896—1937) — радянський, партійний і профспілковий діяч.
 Амосов Ярослав Олександрович — український самбіст та боєць змішаного стилю.

Жінки 
 Амосова Зінаїда Степанівна ( 1950) — радянська лижниця, олімпійська чемпіонка.
 Амосова Катерина Миколаївна (1956) — науковець у галузі кардіології, донька Миколи Михайловича Амосова.
 Амосова Серафима Тарасівна — радянська військова льотчиця

Див. також 
 Микола Амосов — срібна монета Національного банку України присвячена Миколі Михайловичу Амосову.
 Миколи Амосова — вулиця у Києві, названа на честь Миколи Михайловича Амосова.
 Амосов — астероїд, названий на честь Миколи Михайловича Амосова.
  — російський живописець-пейзажист (1837—1886).

Примітки